

Patronyme 

 Alejandro Agag (né en 1970), homme d'affaires espagnol ;
 Fatiha Agag-Boudjahlat (née en 1979), enseignante et essayiste française ;
 Nancy Agag (née en 1979), chanteuse soudanaise.

Religion 
Agag peut aussi désigner :
 Agag, personnage secondaire du premier Livre de Samuel, l'un des livres constituant la Bible.

Voir aussi 
 Gerbille de l'Agag (Gerbillus agag), gerbille africaine originaire du Soudan